«Европа» () — драма режиссёра Ларса фон Триера 1991 года. Завершающая часть трилогии «Европа», куда также входят картины «Элемент преступления» (1984) и «Эпидемия» (1987).

Сюжет 
1945 год. Германия. Страна оккупирована войсками союзников. Всё население находится под тщательным наблюдением. В это неспокойное время в атмосфере, пропитанной страхом и насилием, разворачиваются основные события жизни двух абсолютно разных, но очень близких друг другу людей.

Молодой американец с немецкими корнями Леопольд Кесслер приезжает в Германию и устраивается на работу проводником на железнодорожном экспрессе. Он влюбляется в немецкую девушку Кэт, тайно связанную с подпольной нацистской организацией «Вервольф». Однажды соратники Кэт передают Леопольду взрывчатку и требуют, чтобы он взорвал поезд. Того же требует от него и Кэт. Леопольд в нерешительности. Он пытается рассказать о бомбе американскому офицеру, но обстоятельства препятствуют этому. В это время начальство Леопольда пытается проверить его профессиональную пригодность. Он в отчаянии закладывает бомбу и настраивает часовой механизм. Однако жалость к людям заставляют Леопольда отключить взрывчатку. Тем временем оккупационные власти раскрывают ячейку «Вервольфа». Леопольд видит Кэт в наручниках. Она убеждает его, что именно он совершил ошибку, поскольку в Германии нет невиновных людей, так как в годы войны её граждане либо убивали, либо предавали. Леопольд доведен до отчаяния. Он завладевает оружием, приводит взрывчатку в действие и в итоге гибнет в затонувшем вагоне.

В ролях 
 Жан-Марк Барр — Леопольд Кесслер
 Барбара Зукова — Катарина Хартманн
 Удо Кир — Лоуренс Хартманн
 Эрнст-Хуго Ярегорд — дядя Кесслер
 Эрик Морк — святой отец
 Йорген Реенберг — Макс Хартманн
 Хеннинг Йенсен — Зигги
 Эдди Константин — полковник Харрис
 Макс фон Сюдов (голос) — рассказчик
 Ларс фон Триер — еврей

Награды 
 1991 — Каннский кинофестиваль
 Приз жюри — Ларс фон Триер
 Приз за художественный вклад — Ларс фон Триер
 Большой приз высшей технической комиссии — Ларс фон Триер

Номинации 
 1991 — Каннский кинофестиваль
 Золотая пальмовая ветвь — Ларс фон Триер
 1992 — European Film Awards
 Премия Европейской киноакадемии «Феликс» лучшей актрисе — Барбара Зукова
 Премия Европейской киноакадемии «Феликс» лучшему актёру второго плана — Эрнст-Хуго Ярегорд

Примечания

Ссылки 
  
  
 «Европа» на Rotten Tomatoes 
 Оборотни в вагонах

Фильмы-драмы Дании
Фильмы-драмы Швеции
Фильмы-драмы Франции
Фильмы-драмы Германии
Фильмы-драмы Швейцарии
Фильмы на английском языке
Фильмы на немецком языке
Фильмы Дании 1991 года
Фильмы Швеции 1991 года
Фильмы Франции 1991 года
Фильмы Германии 1991 года
Фильмы Швейцарии 1991 года
Фильмы Nordisk Film